Espárrago triguero puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asparagus acutifolius;
 el nombre común de la planta Asparagus aphyllus; o
 el nombre común de la planta Asparagus horridus.
 el nombre común de la planta Ornithogalum pyrenaicum
 Espárrago de Huétor-Tájar